Habsburg–Tescheni Vilmos Ferenc Károly főherceg (1827–1894), Károly főherceg fia, 1863–1894 között a Német Lovagrend Nagymestere.
 Habsburg–Tescheni Vilmos Ferenc József főherceg (1895–1948), Károly István főherceg fia, ''Vaszil Visivanyij néven 1918–1920-ig az ukrán nemzeti hadsereg ezredese.